Mikaelikyrkan är ett kyrkonamn som används på flera platser i Sverige. 
Mikaelikyrkan, Arvika
Mikaelikyrkan, Skärholmen
 Mikaelikyrkan, Västerås

Se även
St. Mikaelskyrkan, Hamburg
Mikaeliskyrkan
Mikaelskyrkan
Sankt Mikaels kyrka